Асагое Сінобу і Хісела Дулко були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Ваня Кінґ і Єлена Костанич виграли титул, у фіналі перемігши пару Маріана Діас-Оліва і Наталі Грандін з рахунком 7–5, 2–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (1 коло)
 Сє Шувей /  Янь Цзи (1 коло)
 Емма Лайне /  Владіміра Угліржова (1 коло)
 Саня Мірза /  Тамарін Танасугарн (1 коло, знялись через захворювання шлунку у Мірзи)

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

PTT Bangkok Open, парний розряд
2006